Le Hamel ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Le Hamel (Oise)
 Le Hamel (Somme)

Siehe auch:
 Hamel